

Sigle 
 West-Indische Compagnie – compagnia olandese delle Indie occidentali
 Windows Imaging Component – Component Object Model di Windows
 Wan Interface Card – denominazione Cisco di moduli da inserire nei router, per adattarli alla tipologia di connessione WAN

Codici 
 WIC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wick (Regno Unito)
 wic – codice ISO 639-3 della lingua wichita